Вітор Баїя Вітор Мануел Мартінс Баїя (порт. Vitor Manuel Martins Baía; 15 жовтня 1969, Сан-Педру-да-Афурада) — колишній португальський футболіст, воротар.
 Мігел Вітор (порт. Miguel Vítor, * 30 червня 1989, Торреш-Ведраш) — португальський футболіст, захисник клубу ПАОК.
 Вітор Перейра (порт. Vítor Pereira, * 26 липня 1968, Ешпінью) — португальський футбольний тренер.
 Вітор Панейра (,  16 лютого 1966, Віла-Нова-де-Фамаліко) — португальський футболіст, півзахисник.